Aceasta este o listă cu jucători de fotbal importanți care au evoluat pentru FC Bayern München în 50 sau mai multe meciuri în Bundesliga.

Lista jucătorilor

Referințe 
 
 
 

Jucători